Os nomes Kennecott e Kennicott podem remter aos seguintes artigos da Wikipédia:

Kennecott
Kennecott Smokestack

Pessoas
Robert Kennicott

Desambiguação